Лука́нин — фамилия; имеет женскую форму Луканина.

Известные носители:
 Луканин, Александр Сергеевич (род. 1952) — украинский учёный-винодел.
 Луканин, Валентин Николаевич (1931—2002) — учёный-механик, ректор МАДИ (1982—2001), член-корреспондент РАН (1992).
 Луканин, Василий Михайлович (1889—1969) — российский, советский оперный певец (бас-баритон), педагог, Заслуженный артист РСФСР.
 
 Луканин, Вячеслав Георгиевич (1882—1918) — священномученик, диакон Пермской и Екатеринбургской епархий Русской православной церкви.
 Луканин, Дмитрий Ефимович (1901—1961) — Герой Советского Союза.
 Луканин, Игорь Александрович (род. 1976) — фигурист, выступавший за Азербайджан.
 Луканин, Яков Ефимович (1901—1951) — Герой Советского Союза.

См. также 
 Луханино